Amerikai Egyesült Államok
 Holman (Missouri)
 Holman (Nyugat-Virginia)
 Holman (Texas)
 Holman (Washington)